Пели может означать:

Фамилия 
Пели — венгерская и еврейская фамилия (, ). Правильный перевод венгерской фамилии — Пей.

Известные носители

Венгерская фамилия 
 Пели, Иштван (род. 1974) — трёхмерный художник и проектировщик игр.

Еврейская фамилия 
 Пели, Гиора (1936—2020) — израильский шахматист.
 Пели, Орен (род. 1971) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Населённый пункт 
 Пели — село в Грузии, Горийский муниципалитет

См. также 
 Пелли
 Пель (значения)